Доњи Таванкут је насеље у граду Суботици, у Севернобачком округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 2327 становника.

Овде се налазе ОШ „Матија Губец” Доњи Таванкут и Салаш Орлушков.

Демографија 
У насељу Доњи Таванкут живи 2081 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 39,8 година (38,0 код мушкараца и 41,5 код жена). У насељу има 953 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,75.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника. Већинско становништво чине Хрвати и Буњевци.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Таванкут, на којој се налазе два насеља, Горњи Таванкут и Доњи Таванкут.

Референце

Спољашње везе 

 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији
Град Суботица
Насеља и месне заједнице Суботице